Tota kan syfta på:
 Tota (släkte) – ett släkte fjärilar

Colombia 

 Tota (kommun), Boyacá, 
 Tota (ort), Boyacá,